Northampton County kan syfta på

Geografi

USA
 Northampton County, North Carolina - ett county i North Carolina
 Northampton County, Pennsylvania - ett county i Pennsylvania
 Northampton County, Virginia - ett county i Virginia

Se även
 Northamptonshire - ett grevskap i England